Als Brummer-Klasse werden zwei Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Panzerkanonenbooten der Kaiserlichen Marine, siehe Brummer-Klasse (1884)
 eine Klasse von zwei Minenkreuzern der Kaiserlichen Marine, siehe Brummer-Klasse (1915)